Pulse Code Modulation – metoda zamiany sygnału analogowego na cyfrowy
 Phase-change memory – typ pamięci nieulotnej opartej na nośniku krystalicznym
 Partido Comunista Mexicano – Meksykańska Partia Komunistyczna
 PCM30 – cyfrowy trakt telekomunikacyjny o przepływności do 2 Mbit/s, posługujący się kodowaniem Pulse Code Modulation
 Pabianickie Centrum Medyczne – Szpital w mieście Pabianice